TV Wattenscheid 01 ist die Bezeichnung für drei Sportvereine aus Bochum-Wattenscheid:
 TV Wattenscheid 01 (Breitensportverein), deutscher Breitensportverein
 TV Wattenscheid 01 Leichtathletik, deutscher Leichtathletikverein
TV Wattenscheid 01 RSG, deutscher Verein für Rhythmische Sportgymnastik